

Топоніми

Сан-Роке (Олівейра-де-Аземейш)